Glomus är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Glomus i familjen Glomeraceae, ordningen Glomerales, klassen Glomeromycetes, divisionen Glomeromycota och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Glomaceae, ordningen Glomales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Svampar
Glomus